Az 1988. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 100 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét szeptember 28. és szeptember 30. között rendezték az Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 100 méteres gátfutásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan a negyeddöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó került tovább.

Negyeddöntő 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó került tovább.

Elődöntő 
A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt szeptember 30.-án rendezték.

Források 

Atlétika az 1988. évi nyári olimpiai játékokon